Сан Луисито има више значења:

 Сан Луисито (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Луисито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Луисито, Сан Луис дел Бахо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Луисито (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Луисито (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Луисито (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Луисито (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Луисито, Теколотес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Луисито (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Луисито, Бенито Ландерос (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Луисито (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Луисито (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Луисито, Сан Луис (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Луисито (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Луисито (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Луисито, Ехидо (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Луисито, Рестауранте (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Луисито (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Луисито, Ла Поза де ла Вака (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Луисито, Алфредо Салинас (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Луисито (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Луисито, Ерменехилдо Саенз (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Луисито (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Луисито (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Луисито (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Луисито (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Луисито (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Луисито, Оливија Мартинез де Карера (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику